Le Famicom Keyboard est un clavier utilisé pour programmer en BASIC sur Famicom avec le logiciel Family BASIC. Conçu par Nintendo, Hudson Soft et Sharp Corporation, il est sorti au Japon avec le Famicom BASIC une première fois en juin 1984, puis une seconde fois en février 1985.''

Articles connexes 
 Nintendo
 Liste des accessoires de la Famicom

Contrôleur de jeu
Clavier d'ordinateur
Produit lancé en 1984